Алтинівка — село в Україні, Кролевецькому районі Сумської області.
 Алтинівка — вантажно-пасажирська залізнична станція Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці на лінії Конотоп — Хутір-Михайлівський.